Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 27001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 1 lipca 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

27001-27100

27101-27200

27201-27300

27301-27400

27401-27500

27501-27600

27601-27700

27701-27800

27801-27900

27901-28000

Przypisy 

Lista planetoid 027001-028000